Uma tangente, em geometria é uma reta que passa por um ponto de uma curva e cuja direção coincide com a direção da curva naquele ponto.

Tangente também pode se referir a:

Matemática 
 Conceitos análogos para superfícies e variedades suaves de dimensão mais alta, tais como o espaço tangente
 Mais geralmente, em geometria, duas curvas são ditas tangentes quando se intersectam em um ponto e têm a mesma direção naquele ponto; ver por exemplo círculos tangentes
Bitangente, uma reta que é tangente a duas curvas distintas, ou que tangencia a mesma curva duas vezes
A função tangente, uma das seis funções trigonométricas básicas